Nicolai Farroch Mameghani (* 5. August 1970 in Düsseldorf) ist ein deutscher Rechtsanwalt und Autor.

Biografie 
Nicolai Farroch Mameghani wurde als Sohn eines Chirurgen und einer Malerin geboren. Mameghani ist in Meerbusch aufgewachsen, wo er auch sein Abitur machte.
Er hat Rechtswissenschaften an den Universitäten zu Münster, Heidelberg und Lausanne in der Schweiz studiert.
Im Oktober 1998 ließ sich Mameghani als Einzelanwalt in Düsseldorf mit dem Schwerpunkt Strafrecht nieder.
Mameghani ergänzt als Sozius seit Anfang 2000 die Kanzlei Rosenkranz, Timm, Mameghani.
Seit Dezember 2001 ist er Fachanwalt für Strafrecht.
Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt ausschließlich im Bereich Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht.
Mameghani hat in einigen Fernsehserien wie z. B. Richterin Barbara Salesch oder Hilf mir mitgewirkt. Darüber hinaus ist er auch als Autor des Buches Tötungssachen tätig.
Nicolai Mameghani ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins sowie der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe e.V. und der Strafverteidigervereinigung e.V.

Weblinks 
 
 Persönliche Website von Nicolai Mameghani
 Eintrag von Nicolai Mameghani bei rosenkranz-partner.de
 Eintrag von Nicolai Mameghani bei RTL II.de

Quellenangaben 

Rechtsanwalt (Deutschland)
Autor
Filmschauspieler
Person (Sat.1) 
Deutscher
Geboren 1970
Mann